Мокряки — название населённых пунктов.

Приднестровье 
 Мокряки — село в Григориопольском районе.

Россия 
 Мокряки — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.